Sprint mężczyzn techniką klasyczną był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 22 lutego 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Rosjanin Wasilij Roczew, który tym razem zajął ósme miejsce. Nowym mistrzem świata został Jens Arne Svartedal z Norwegii, drugie miejsce zajął Mats Larsson ze Szwecji, a brązowy medal zdobył kolejny Norweg - Eldar Rønning.

Rezultaty

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

Ćwierćfinał 2

Ćwierćfinał 3

Ćwierćfinał 4

Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

Półfinał 2

Finały 
 Finał A

 Finał B

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007